Chawu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chawu (socken i Kina, lat 29,11, long 87,58), Tibet, 
 Chawu (socken i Kina, lat 31,99, long 98,03), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar